Mandrake Bamboo 9.1 est la  de la distribution Mandriva Linux à être sortie, et est le prédécesseur de Mandrake Fivestar. À sa sortie en 2003, cette version possédait déjà un mode d'installation entièrement graphique qui, jusqu'à Mandriva Linux 2008 Spring, n'aura pas beaucoup évolué. La plupart des outils du Centre de Contrôle Mandriva étaient déjà présents.

Version des logiciels livrés 

 Noyau Linux : 2.4.21.0-13mdk
 XFree86 4.3.0
 Glibc 2.3.1
 GCC 3.2.2
 KDE : 3.1
 GNOME : 2.2
 Mozilla : 1.3
 OpenOffice.org : 1.0.2 
 Koffice : 1.2
 Le GIMP : 1.2.3

Un retour en arrière... 

En  sortait Mandrake Linux 9.1, environ 18 mois après la sortie de Windows XP et alors que SuSE était toujours indépendant et en version 8.2, tandis que Ubuntu n'existait pas encore. Il était déjà possible de télécharger trois CD-ROM de la Bamboo et de l'installer sur son ordinateur grâce à un programme d'installation déjà entièrement graphique. Il était ainsi possible de choisir entre KDE, Gnome (ou les deux à la fois), et d'autres environnements. Le serveur graphique n'était pas encore X.org, mais XFree86 à cette époque là. Le chargeur d'amorçage par défaut était Lilo bien que Grub commence à émerger. Lorsque l'ordinateur démarre enfin sur Mandrake 9.1, apparaît un écran de connexion moderne avec la possibilité de sélectionner les utilisateurs dans une liste. 

D'une façon générale, Mandrake 9.1 se présentait avec le thème Galaxy qui, s'il est aujourd'hui dépassé, était à l'époque très moderne. Sous KDE 3.1, beaucoup de logiciels étaient déjà présents tels que K3b disponible en version 0.8.1. Il n'y avait pas encore de Digikam, mais GTKam faisait l'affaire en ce temps. Pas de Amarok non plus, la musique s'écoutait avec XMMS. Mandrake 9.1 était également fourni avec des suites connues telles que la suite Mozilla et déjà OpenOffice.org ou Koffice. GIMP permettait déjà de retoucher et créer des images dans sa version 1.2.3. Xine et Mplayer permettaient déjà de regarder bon nombre de formats vidéo. 

Quant aux outils de Mandrake, les drakxtools, ils étaient déjà très nombreux et permettaient déjà de paramétrer son système en contournant la console et permettaient de remplir presque toutes les tâches de configuration. Les dépôts logiciels n'étaient en revanche pas encore très fournis à cette époque, le fichier hdlist ne faisant que  (une taille pourtant non négligeable à cette époque). 

Pour une installation standard, Mandrake 9.1 Bamboo ne demandait pas plus de  d'espace disque. S'il fallait vraiment en avoir l'envie et le courage pour s'essayer à Linux à cette époque là, Mandrake permettait néanmoins aux néophytes d'appréhender Linux avec moins de difficultés.

Liens externes 
  Magazine Communautaire Magnum proposant un chapitre consacré à la Mandrake 9.1
  Site internet de Mandrake Linux, du temps de la Mandrake 9.1 (site archivé)
  Site internet actuel de Mandriva Linux

Mandriva